Gugler bezeichnet:
 Gugler, englische und französische Söldner des 14. Jahrhunderts

Gugler ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Gugler (1812–1880), deutscher Mathematiker und Musikwissenschaftler
 Eric Gugler (1889–1974), US-amerikanischer Architekt
 Dietmar Gugler (* 1961), deutscher Reitsportler
 Heinrich Gugler (1873–1951), Schweizer Ingenieur und Hochschullehrer
 Josef Gugler (Fotograf) (1824–1892), Südtiroler Fotograf
 Josef Gugler (* 1933), US-amerikanischer Soziologe
 Wilhelm Gugler (1874–1909), deutscher Botaniker
sowie
 Georg Gugler von Zeilhofen (1615–1669), Münchner Ratsherr und Kaufmann